Le championnat de Grèce de basket-ball
 Le championnat de Grèce de football
 Le championnat de Grèce de hockey sur glace
 Le championnat de Grèce de rugby à XV
 Le championnat de Grèce de volley-ball
 Le championnat de Grèce de water-polo